Tagoloan ist der Name von Stadtgemeinden auf den Philippinen:

 Tagoloan (Lanao del Norte), in der Provinz Lanao del Norte
 Tagoloan (Misamis Oriental), in der Provinz Misamis Oriental
 Tagoloan (Fluss), ein Fluss auf der Insel Mindanao